Con il nome Maddalena di Hohenzollern sono conosciute alcune principesse della dinastia Hohenzollern:
Maddalena di Hohenzollern (1412-1454), figlia di Federico I di Brandeburgo e moglie di Federico di Braunschweig-Lüneburg;
Maddalena di Hohenzollern (1582-1616), figlia di Giovanni Giorgio Hohenzollern e moglie di Luigi V d'Assia-Darmstadt;
Maddalena di Hohenzollern, figlia di Fritz di Hohenzollern e moglie di Giberto Borromeo;
Maddalena Sibilla di Hohenzollern (1586-1659), figlia di Alberto Federico di Prussia e moglie di Giovanni Giorgio I di Sassonia;
Maddalena di Hohenzollern (1476-1480), figlia di Alberto III di Brandeburgo;
Maddalena di Hohenzollern (1460-1496), figlia di Federico di Altmark e moglie di Eitel Federico II di Hohenzollern;